Bishrampur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Bara
 Bishrampur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu  w strefie Narajani w dystrykcie Rautahat